Барри:
 Барри (Barry) — имя.
 Барри (Barry, Barrie) — фамилия.
 Барри — самая известная собака породы сенбернар, за 10 лет спасла из-под лавин 40 человек.

Персоналии 
 Барри, Абдурахман (род. 2000) — франко-гвинейский футболист.
 Барри, Альфа (род. 1970) — министр иностранных дел Буркина-Фасо (2016—2021)
 Барри, Бубакар (род. 1979) — ивуарийский футболист, вратарь.
 Барри, Венди (1912—1978) — английская актриса.
 Барри, Гарет (род. 1981) — английский футболист.
 Барри, Даниэль (род. 1953) — американский астронавт НАСА.
 Барри, Джеймс Мэтью (1860—1937) — шотландский писатель и драматург, автор сказки «Питер Пэн».
 Барри, Джек (1887—1961) — американский бейсболист.
 Барри, Джефф (род. 1938) — американский продюсер и автор песен.
 Барри, Джин (1919—2009) — американский актёр и певец.
 
 Барри, Дэйв (род. 1947) — американский публицист.
 Барри, Кейт (1967—2013) — англо-французский философ.
 Барри, Мона (1909—1964) — американская актриса.
 Барри, Мэрион (1936—2014) — американский политик.
 Барри, Мэтью (род. 1962) — американский кинематографист.
 Барри, Оделл (1941—2022) — игрок в американский футбол, политик.
 Барри, Патриша (урождённая Патриша Аллен Уайт; 1922—2016) — американская актриса.
 Барри, Пол (род. 1952) — австралийский журналист, родившийся в Англии.
 Барри, Редмонд (1813—1880) — австралийский судья.
 Барри, Роберт (род. 1936) — американский художник.
 Барри, Робертин (1863—1910) — канадская журналистка.
 Барри, Себастьян (род. 1955) — ирландский писатель.
 Барри, Спрейнджер (1719—1777) — английский актёр.
 Барри, Стив (род. 1950) — британский валлийский легкоатлет.
 Барри, Сьюзан (род. 1954) — профессор нейробиологии.
  (1849—1930) — британский католический священник, педагог и писатель.
 Барри, Усман (род. 1991) — гвинейский футболист, играющий за греческий клуб «Панахаики» на позиции нападающего.
 Барри, Филипп (1896—1949) — английский драматург.
 Барри, Хаджи (род. 1992) — гвинейский футболист.
 Барри, Хамза (род. 1994) — гамбийский футболист.
 Барри, Чантел — австралийская певица, автор-исполнитель и актриса из Перта.
 Барри, Чарльз (1795—1860) — английский архитектор.
 Барри, Эдвард Мидлтон (1830—1880) — английский архитектор, сын Чарльза Барри.
 Барри, Эдуард (1809—1879) — французский историк и археолог.
 Барри, Эллен (род. 1971) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии.
 Барри, Элизабет (1658—1713) — английская актриса.

Составные фамилии 
 Барри-Мерфи, Брайан (род. 1978) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Рочдейл».

Псевдонимы 
 Барри Корнуэль — английский поэт, псевдоним Бриана Валлера Проктера.
 Барри Нельсон (1917—2007) — американский актёр.
 Барри Фицджеральд (1888—1961) — ирландский актёр, обладатель премии «Оскар».

Вымышленные персонажи 
 Барри — полный друг Стива Смита в мультсериале «Американский папаша!».
 Барри Аллен — персонаж вселенной DC.

Топоним 
 Барри — город в Уэльсе.
 Барри — город в Онтарио.
 Барри — коммуна во Франции.
 Кросс-Барри — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Барри — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Барри — город в округе Биг-Стон, штат Миннесота, США.
 Барри-Холмс — небольшой приливный остров, расположенный на северной оконечности полуострова Гоуэр, в южном Уэльсе.

В искусстве

Кинематограф 
 «Барри» — американский телесериал в жанре чёрной комедии 2018 года.
 «Барри» — американский фильм о студенческих годах Барака Обамы, вышедший в 2016 году на Netflix.
 «Барри Линдон» — кинофильм американского режиссёра Стэнли Кубрика.

Литература 
 Барри Троттер — литературная пародия Майкла Гербера на серию романов «Гарри Поттер».

Прочее 
 «Барри Таун» — валлийский футбольный клуб, представляющий город Барри.

См. также

Примечания